

Persone 
Buddy O'Grady (1920-1992) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Lani O'Grady (1954-2001) – attrice statunitense
Stuart O'Grady (1973-) – ciclista su strada e pistard australiano

Altro 
Eric O'Grady – personaggio della Marvel Comics
O'Grady – serie televisiva animata statunitense del 2004